Koke může znamenat:

 Koke (fotbalista, 1983) – španělský fotbalista narozený v roce 1983
 Koke (fotbalista, 1992) – španělský fotbalista narozený v roce 1992
 Alexander Koke – německý hráč a trenér házené
 K Koke – anglický rapper, vlastním jménem Kevin Georgiou
 Kokė – potok v Litvě